Естрі () — регіон у провінції Квебек (Канада)
 Естрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос